Осада Быхова:

 Осада Быхова (1702)
 Осада Быхова (1707)

Осады по городам